Партизанская улица () — улица в Деснянском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Яловщина. Пролегает от улицы Алексеева до тупика у дома № 145 проспекта Мира. 

Примыкают переулок Партизанский, улицы Юрия Мезенцева, Мстиславская.

История 
Партизанская улица проложена в конце 1950-х годов. Название — в честь партизан — участников Великой Отечественной войны.

Застройка 
Улица пролегает в западном направлении, изначально до улицы Ленина, между современными улицами Героев Чернобыля и Лётная. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой. 

Учреждения: нет

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 597 ПАРТИЗАНСЬКА  ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова